O PISO – Pólo Industrial de Software da Região de Ribeirão Preto é uma entidade sem fins lucrativos que visa à profissionalização das indústrias de software de Ribeirão Preto e região.

A entidade foi fundada em maio de 2004 através da iniciativa de nove empresas de software

 Consinco Tecnologia & Sistemas Ltda.

 Dia System Informática Ltda.

 Gestar Tecnologia em Gestão Empresarial Ltda.

 Heurys Tecnologia S/C Ltda.

 Simplex Solutions Consultoria Ltda.

 Smarapd Informática Ltda.

 Socin Soluções Comerciais Integradas Ltda.

 Syspec Informática Ltda.

 Utilsoft Informática Ltda.

Atualmente o "PISO" conta com quarenta empresas associadas, que somam um faturamento anual de mais de R$ 100 milhões gerando cerca de 1.300 empregos diretos, números que crescem a cada mês com a adesão de novos associados.

Além da profissionalização de suas atividades, o PISO tem como objetivo defender os interesses das empresas junto às esferas públicas, bem como promover a Inclusão Social de comunidades carentes através de projetos de Inclusão Digital.

Num futuro próximo a expectativa do PISO é que as iniciativas em projetos de Inclusão Digital sirvam como meio de formação de mão-de-obra especializada para as próprias empresas associadas.

O PISO firma-se a cada dia como uma entidade expressiva, representante de uma indústria limpa e de alta capacitação profissional, condizente com os anseios e condições sociais e econômicas do país, fabricante de produtos de alto valor agregado e com forte vocação para exportação, dentro e fora do território nacional.

Ligações externas
Site oficial

Ciência da computação
Ribeirão Preto
Estado de São Paulo